Die WWE Intercontinental Championship ist ein Sekundär-Wrestlingtitel der US-amerikanischen Promotion WWE, der exklusiv an männliche Einzelwrestler des SmackDown-Rosters vergeben wird. Der Titel wurde am 1. September 1979 eingeführt, nachdem Pat Patterson die North American Heavyweight und South American Heavyweight Championships vereinigt hatte. Heute ist er der drittälteste aktive Titel der WWE und ist gleichwertig mit der United States Championship. Der aktuelle Titelträger in seiner ersten Regentschaft ist Gunther. Wie im Wrestling allgemein üblich, erfolgt die Vergabe nach einer zuvor bestimmten Storyline.

Geschichte 
Der Titel ging 1979 als WWF Intercontinental Heavyweight Championship aus der North American Championship der damaligen WWF hervor. Der erste Titelhalter wurde Pat Patterson. In der Storyline wurde erklärt, Patterson habe nach einem Sieg über den letzten North American Champion, Ted DiBiase, dessen Titel mit einer South American Championship vereinigt; diese habe Patterson in einem (tatsächlich fiktiven) Turnier in Rio de Janeiro gewonnen.

Viele zukünftige World Champions hielten zunächst diesen Titel, wodurch sie erste Erfahrungen als Champion sammeln konnten. Wrestler wie Randy Savage, Bret Hart, Shawn Michaels, Chris Jericho, The Rock und Triple H wurden erst Intercontinental Champion, bevor sie WWE Champion wurden. Ursprünglich wurde der Intercontinental Champion immer als Top-Herausforderer auf den  Weltschwergewichts-Titel angesehen, wobei Matches zwischen beiden Titelträgern stets eher die Ausnahme waren. Im Jahr 1999 gewann mit Chyna zum ersten Mal eine Frau den Titel. Bis auf zwei nachfolgende Regentschaften von Chyna war dies bisher eine Ausnahme. Chyna war zudem Teil eines weiteren Unikums in der Geschichte der Intercontinental Championship: Nach einer umstrittenen Entscheidung in einem Titelmatch musste sie sich den Titel kurzzeitig mit Chris Jericho teilen.

Über viele Jahre galt die Intercontinental Championship als zweitwichtigster Titel der Liga und verlor erst nach der Übernahme der WCW und der Teilung der zwei Roster im Jahr 2002 an Bedeutung. Da es zu dieser Zeit nun sehr viele Titel in der WWE gab, war die Intercontinental Championship Teil mehrerer Titelvereinigungen. Der damalige Titelträger Rob Van Dam besiegte zunächst European Champion Jeff Hardy und Hardcore Champion Tommy Dreamer, sodass diese beiden Titel in der Intercontinental Championship aufgingen. Im Oktober 2002 verlor Kane den Intercontinental Titel an Triple H, der ihn daraufhin mit seiner World Heavyweight Championship vereinigte.

Da der traditionsreiche Titel unter den Fans sehr beliebt war, wurde die Abschaffung sehr negativ aufgenommen. Im Mai 2003 führte die in WWE umbenannte Liga den Titel wieder ein und ließ den ersten Champion in einer Battle Royal zwischen 20 ehemaligen Titelträgern austragen. Christian gewann das Match, indem er Booker T eliminierte und trat somit seine zweite Regentschaft an.

Seitdem ist die Intercontinental Championship neben der United States Championship einer der beiden Midcard-Titel ohne Gewichtslimit in der WWE. Die Intercontinental Championship war zunächst der zweithöchste Titel bei Raw, ab 2009 bei SmackDown. Nach dem zeitweisen Ende des Rostersplits wurde der Titel ab 2011 in beiden Shows verteidigt. Seit 2016 wird der Titel wieder exklusiv bei einer Show verteidigt.

Im Oktober 2011 führte der damalige Champion Cody Rhodes bei der Großveranstaltung Hell In A Cell den klassischen Intercontinental Championgütel mit weißem Band und aktualisierten Verzierungen (unter anderem wurde das WWF-Logo durch das aktuelle WWE-Logo ersetzt) wieder ein. Seitdem wird dieser Gürtel, der davor bereits von 1986 bis 1998 in der WWF vergeben wurde, als aktueller Titelgürtel verwendet.

In der SmackDown-Ausgabe vom 22. November 2019 enthüllte Sami Zayn ein neues Design. Der neu gestaltete Titelgürtel hat einen schwarzen Gürtel und zwei abnehmbare Seitenplatten.

Liste der Titelträger

Statistiken

Weblinks 

 WWE Intercontinental Championship auf wwe.com

Intercontinental